Fernando Canesin Matos (1992), Braziliaans voetballer
 José Joaquín Matos García (1995), Spaans voetballer
 Léo Matos (1986), Braziliaans voetballer 
 Pedro Matos Chaves (1965), Portugees autocoureur
 Raphael Matos (1981), Braziliaans autocoureur
 Ryder Matos (1993), Braziliaans voetballer